Tribute – płyta koncertowa brytyjskiego wokalisty Ozzy'ego Osbourne'a , wydana w 1987 roku
 "Tribute" – singel zespołu Tenacious D z płyty Tenacious D, wydany w 2002 roku

Inne:
 tribute album – album nagrany w hołdzie jakiejś grupie muzycznej, złożony z coverów
 tribute band – zespół muzyczny, którego działalność polega na odtwarzaniu muzyki innej istniejącej wcześniej lub współczesnej grupy muzycznej
 Tribute Portfolio – amerykańska sieć hotelowa